In 1921/22 werd het vijftiende voetbalkampioenschap van Saale gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Hallescher FC 1896 fuseerde in 1919 met Kaufmännischen Turnverein Halle en nam de naam VfL Halle 1896 aan. FC Hohenzollern 1898 Halle, genoemd naar het Duitse keizershuis veranderde na de val van het keizerrijk de naam in SV 1898 Halle. 

SV 1898 Halle werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club werd vierde op zeven deelnemers.

Kreisliga

1. Klasse

Saale

Saale-Elster

Kyffhäuser

Mulde

Eindronde

Promotie-Degradatie play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

voetbalkampioenschap van Saale
Duits competitievoetbal 1921/22